

Film 
 film di Agnieszka Holland noto anche come Pokot

Fumetti 
 Spoor – personaggio della Marvel Comics

Musica 
 Spoor – album compilation dei Thin White Rope del 1995

Persone 
 André Spoor – giornalista olandese
 George K. Spoor – produttore cinematografico statunitense
 Ryk E. Spoor – scrittore statunitense
 Simon Spoor – comandante olandese

Pagine correlate 
 Spohr